John Higgins (1949-), un coloriste et dessinateur de comics britannique
 John Higgins (1975-) un joueur de snooker écossais
 John C. Higgins (1908-1995), un scénariste canadien
 John Michael Higgins (1963-), un acteur et compositeur américain